Иоаннисиа́ни () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Иоаннисиани, Абгар Артемьевич (?—1904) — армянский журналист, публицист и переводчик, общественный деятель.
 Иоаннисиани, Баграт Константинович (1911—1985) — советский конструктор астрономических инструментов.
 Иоаннисиани, Григорий Зиновьевич (1888—1973) — революционер, советский политический, государственный и военный деятель.

См. также